Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Thomas Johansson 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Thomas Johansson (finale)
 Gianluca Pozzi (Campione)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Patrick Baur (primo turno)

 Steve Campbell (primo turno)
 Hicham Arazi (primo turno)
 Yahiya Doumbia (primo turno)
 Wojciech Kowalski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1996